Джавед Мьюэл Икбал (8 октября 1956 — 8 октября 2001) — пакистанский серийный убийца, убивший сотню детей.

Убийства 
В декабре 1999 года Икбал послал письмо полиции и в местную газету, в котором признавался в убийствах 100 детей в возрасте от 5 до 17 лет. В письме он утверждал, что пытал, душил и расчленял своих жертв — беглецов и сирот, живущих на улицах Лахора. Он утверждал, что выбрасывал останки жертв в бочку с соляной кислотой, а те останки, которые не удавалось уничтожить, сбрасывал в реку. В его доме полиция и репортёры нашли окровавленную цепь; на полу и стенах были многочисленные капли крови. Также среди улик были обнаружены фотографии многих его жертв в полиэтиленовых пакетах, две бочки кислоты с частично изуродованными останками жертв и дневник Икбала с описаниями убийств.

Также в письме Икбал написал, что собирается утопиться в реке. Полицейские тщательно прочесали реку, однако труп Джаведа не нашли, и Икбала объявили в розыск. Вскоре после этого арестовали четырёх подростков, которые помогали Икбалу и жили в его доме. Через три дня один из них совершил суицид, выпрыгнув из окна в полицейском кабинете. Вскрытие показало, что против него применяли физическую силу.

Арест и суд 
Икбал был арестован 30 декабря 1999. Он заявил, что сдался полиции, потому что боялся за свою жизнь и был обеспокоен, что полиция убьёт его.

Он утверждал в суде, что был невинен и что всё дело было тщательно продуманным обманом, чтобы привлечь внимание к тяжёлому положению беглых детей от бедных семей. Он утверждал, что его заявление в полиции было дано под пытками. Более ста свидетелей обвиняли Икбала и его сообщников.

Наказание 
Икбал был приговорён к смертной казни через повешение. Судья вынес приговор, говоря, что он будет повешен, расчленён на сто кусков, и сварен в кислоте, точно так как он убивал своих жертв.

Смерть 
Утром 8 октября 2001 Икбал и его сообщник Саджид Ахмад совершили самоубийство в тюрьме Лахор, выпив яд.

См.также 
 Бидже, Мухаммад
 Список серийных убийц по количеству жертв

Примечания

Литература

Ссылки 
 - тут многие фото по его делу, его фото и его сообщников.
 https://web.archive.org/web/20130823124100/http://pysih.com/2010/03/28/javed-iqbal-mughal/

Самоубийцы, принявшие яд
Серийные убийцы 1990-х годов
Серийные убийцы Пакистана
Убийцы детей
Приговорённые к смертной казни в Пакистане
Умершие в тюрьмах